

Patronyme 

  (1789-1878), physicien, banquier et homme politique américain ;
 John Sturgeon (mort en 1938), acteur américain du cinéma muet ;
 Nicola Ferguson Sturgeon (née en 1970), femme politique britannique ;
 Rollin Summers Sturgeon (1877-1961), réalisateur et scénariste américain ;
 Theodore Sturgeon (1918-1985), écrivain de science-fiction ;
 William Sturgeon (1783-1850), inventeur de l'électroaimant.

Toponyme 

 Sturgeon Bay ;
 Sturgeon, une census-designated place du comté d'Allegheny, en Pennsylvanie, aux États-Unis ;
 Sturgeon, une ville du comté de Boone, dans le Missouri.

Personnage de fiction 
 Sturgeon est un personnage de fiction dans Star Trek

Divers 
 sturgeon, nom anglais de l'esturgeon.
 Sturgeon, nom de code anglais du téléscripteur allemand Siemens and Halske T52 qui cryptait les communications durant la Deuxième Guerre mondiale.

Voir aussi 
 Prix Theodore-Sturgeon, prix littéraire américain attribué chaque année depuis 1987 à la meilleure nouvelle de science-fiction de l'année publiée en anglais.

Patronyme anglais